Sezóna 2008/09 Poháru ČMFS. Pohár začal předkolem 20. července 2008 a skončil 27. května 2009 na pražském Strahově, kde ve finále zvítězil celek FK Teplice nad druholigovým Slováckem.

Klub FK Teplice postoupil do 4. předkola Evropské ligy UEFA 2009/10.

Průběh soutěže - Jednozápasová kola

Předkolo

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. Kolo

Dvojzápasová kola

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále 

Odvety

Finále 
Finále se odehrálo 27. května 2009.

Vítěz

Odkazy

Literatura

Související články 
 Ondrášovka Cup
 Gambrinus liga 2008/09

Externí odkazy 
 Pohár ČMFS - rozpis 2008/2009

Český fotbalový pohár
Fotbal v Česku v roce 2008
Fotbal v Česku v roce 2009